Муриндо () — город и муниципалитет на северо-западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Ураба.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 1 октября 1835 года. Муниципалитет Муриндо был выделен в отдельную административную единицу в 1914 году.

Географическое положение 

Город расположен в западной части департамента, на правом берегу одноимённой реки, на расстоянии приблизительно 156 километров к северо-западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 216 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Муриндо граничит на востоке с муниципалитетами Дабейба и Фронтино, на юге и юго-западе — с муниципалитетом Вихия-дель-Фуэрте, на севере и северо-западе — с территорией департамента Чоко. Площадь муниципалитета составляет 1349 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2013 году составляла 4402 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51 % от населения Муриндо, женщины — соответственно 49 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 47,8 % от населения города; индейцы — 42 %; белые и метисы — 10,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 59,1 %.

Экономика 
Основу экономики Муриндо составляют сельскохозяйственное производство, заготовка древесины и рыболовство.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия